Bouloc puede referirse a: 

 Bouloc, comuna francesa situada en Alto Garona.
 Bouloc-en-Quercy, comuna francesa situada en Tarn y Garona.